Döllinger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ignaz Döllinger (1770–1841), tysk anatom och fysiolog
 Ignaz von Döllinger (1799–1890), tysk romersk-katolsk teolog

Se även 
 Dölling

Tyska efternamn